Kliszów ist der Name von drei Ortschaften in Polen:
 Kliszów (Gawłuszowice) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Kliszów (Kije) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, siehe Gmina Kije
 Kliszów (Rudna) (Klieschau) in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Rudna